Militia – film statunitense del 2000 diretto da Jim Wynorski.
 Militia – rock band italiana.
 Militia – saggio di Léon Degrelle.
 Militia o Militsiya, forze di polizia un tempo presenti in molti Stati comunisti dell'Unione sovietica e in Jugoslavia.
 Militia Templi o Milizia del Tempio – ordine laicale di tradizione cattolica e d'impostazione monastico-militare.
 Militia Dei – bolla promulgata da papa Eugenio III il 7 aprile 1145.
 Militia (politica) – formazione neonazista attiva in Roma e Como, considerata dai ROS un'associazione «dedita alla commissione di atti violenti, anche di matrice xenofoba».